Никола Джёрджев (; ; ) — северомакедонский и швейцарский футболист, полузащитник клуба «Арау» и сборной Северной Македонии.

Клубная карьера 
Воспитанник «Грассхоппера». С 2015 года стал привлекаться к тренировкам в основном составе. 14 марта 2015 года дебютировал в швейцарской Суперлиге в поединке против «Туна», заменив на 77-ой минуте Йорика Раве. С сезона 2015/16 стал чаще выпускаться на поле, но в основном на замену, проведя в чемпионате 12 встреч и забив 1 мяч.

В сезоне 2017/18 играл на правах аренды за аутсайдера чемпионата Нидерландов «Твенте» и клуб второго дивизиона Швейцарии «Арау». В сезоне 2019/20, после вылета «Грассхоппера» во второй дивизион, стал игроком стартового состава команды.

Карьера в сборной 
Несмотря на то, что Никола вызывался и принимал участие в матчах юношеских сборных Швейцарии, получив предложение, он выбрал сборную Македонии. 29 мая 2016 года он дебютировал за основную сборную этой страны в товарищеском поединке против сборной Азербайджана, в котором они победили со счётом 3:1. Всего в 2016-2017 годах сыграл 5 матчей за взрослую сборную, после чего на поле не выходил, хотя по состоянию на ноябрь 2019 года продолжает вызываться в состав команды.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Арау»

Футболисты Швейцарии
Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Арау»
Игроки ФК «Шаффхаузен»